Spaniöl steht für folgende Gebäude in der Stadt Chur, Kanton Graubünden:

 Oberer Spaniöl
 Unterer Spaniöl